Ångström (souvent écrit aussi Angström ou Aangström en français) peut désigner :

 Anders Jonas Ångström (1814–1874), le physicien suédois, pionnier de l’étude spectrale en astrophysique.
 Knut Ångström (1857-1910), physicien suédois, fils du précédent.
 Un ångström, une unité de mesure de longueur.
 La lettre Å utilisée pour le symbole de l’unité de mesure de même nom.
 L’exposant d’Ångström (ou coefficient d’Ångström), une quantité sans dimension de propriété optique des aérosols.
 Ångström, le nom d’un cratère lunaire.
 (42487) Ångström, un astéroïde de la ceinture principale du système solaire.
 Ångström, un système d'exploitation libre adapté aux appareils nomades.
 Rabbit Angstrom, un personnage littéraire de l'écrivain John Updike.

Homonymie de patronyme suédois